Собча́к () — польская фамилия.

Известные носители 
 Гонсеница Собчак, Юзеф (род. 1934) — польский лыжник и биатлонист.
 Собчак, Анатолий Александрович (1937—2000) — советский и российский политик, мэр Санкт-Петербурга.
 Собчак, Ксения Анатольевна (род. 1981) — российская теле- и радиоведущая, журналистка, актриса, общественный деятель.
 Собчак, Павел (род. 1978) — польский футболист.
 Собчак, Стефан (1915—1989) — польский военачальник, командующий пограничными войсками Польши.

См. также 
 Собчаково — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.
 «Собчак живьём» — российская телепередача.
 «Дело Собчака» — российский документальный фильм об Анатолии Собчаке.
 Площадь Собчака в Санкт-Петербурге, название получила 17 января 2005 года в память об Анатолии Собчаке.
 Собчаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Спасском районе Рязанской области.